

Емері — місто, штат Південна Дакота
 Емері — місто, штат Юта
 Емері — місто, штат Вісконсин